Meidias () ist in der griechischen Antike der Name folgender Personen:

 Meidias (Töpfer), arbeitete Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. in Athen
 Meidias (Rhetor), Athener Bürger im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Meidias (Lokrer), Heerführer im 3. Jahrhundert v. Chr.
 Meidias (Thessaler), Vater des Eurydamas

siehe auch:
 Meidias-Maler